Авиловское сельское поселение — муниципальное образование в Константиновском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Авилов.

История 
Структуру органов местного самоуправления составляют:
 Собрание депутатов Авиловского сельского поселения — представительный орган муниципального образования. Состоит из 7 депутатов.
 Глава Авиловского сельского поселения — глава муниципального образования; избирается на первый срок его полномочий на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию, а также исполняют полномочия председателя Собрания депутатов Авиловского сельского поселения.

Административное устройство 
В состав Авиловского сельского поселения входят:
 хутор Авилов
 хутор Нижнежуравский

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Константиновского района (Ростовская область)